Zukunftsstiftung bezeichnet folgende Stiftungen:

 Zukunftsstiftung Entwicklung
 Zukunftsstiftung Landwirtschaft
 Tiroler Zukunftsstiftung